Kia Pride (1987) – samochód osobowy produkowany na rynki globalne w latach 1987–2000.
 Kia Pride (2005) – samochód osobowy produkowany na rynek południowokoreański w latach 2005–2017.